HAD lub Had
 HAD - Port lotniczy Halmstad
Had - nazwisko
 Marián Had